Circa - expressão latina
Ou ainda:
Circa (banda) - de rock progressivo
Circa (distrito) - no Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos